NKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Noonkanbah (Australia)